Hergiswil ist der Name zweier Gemeinden in der Schweiz:
 Hergiswil bei Willisau, eine politische Gemeinde im Kanton Luzern
 Hergiswil NW, eine politische Gemeinde im Kanton Nidwalden